Mark Warner (1954) Oscar-díjra jelölt amerikai vágó
Mark Warner (1954) amerikai szenátor Virginia államból